Еннерсдорф: (нем. Jennersdorf)

 Еннерсдорф — политическая и кадастровая общины, а также город (окружной центр) в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.
 Еннерсдорф — политический и судебный округа в Австрии, входят в федеральную землю Бургенланд.